

Cinema
 The Siren – film del 1914 diretto da Wallace Reid
 The Siren – cortometraggio del 1915 diretto da Ulysses Davis
 The Siren – film del 1917 diretto da Roland West
 The Siren – film del 1927 diretto da Byron Haskin

Musica
 The Siren – singolo dei Nightwish, tratto dall'album Once